Paolo Roversi peut désigner :
 Paolo Roversi (né en 1947), photographe de mode italien ;
 Paolo Roversi, acteur italien ;
 Paolo Roversi (né en 1975), journaliste et écrivain italien.